Окрепилов — русская фамилия. Известные носители:

 Окрепилов, Владимир Валентинович (род. 1944) — российский экономист, действительный член Российской академии наук.
 Окрепилов, Игорь Валентинович (1946—2011) — советский и российский актёр театра и кино.